Palazzo della Borsa (dt.: Börsenpalast) bezeichnet verschiedene Gebäude in Italien:
 Palazzo della Borsa in Catania
 Palazzo della Borsa in Ferrara
 Palazzo della Borsa in Florenz
 Palazzo della Borsa in Mailand
 Palazzo della Borsa in Neapel